Владисла́в Андре́евич (Влад) Бума́га (; род. 5 июня 1996, Минск), также известен как Влад А4 и просто A4, — белорусский и российский видеоблогер, певец, создатель и владелец YouTube-каналов «А4» и «А5», инстаблогер. Считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube.

Биография 
Владислав Бумага родился 5 июня 1996 года в Минске в семье учительницы начальных классов и инженера Андрея Бумаги. Детство парня прошло в микрорайоне Серебрянка.

Девять лет увлекался хоккеем, играя нападающим в детско-юношеской спортивной школе «Динамо» и «Юность». Один год тренировался в Чехии. После травмы ушёл из спорта.

Карьера 
29 ноября 2014 года Влад Бумага зарегистрировал свой канал на YouTube с названием «A4», обыгрывая свою настоящую фамилию Бумага. Известность пришла в 2016 году после публикации ролика «24 часа в батутном центре», когда количество подписчиков выросло с 200 тыс. до 1 млн человек.

Свою карьеру музыканта Влад начал с пародии на песню Грибы — «Тает лёд», которая набрала 35 млн просмотров. 12 августа 2018 года выпустил клип «Батя», а 31 мая 2019 года совместно с Катей Адушкиной — «Огонь».

В 2019 году согласно ролику YouTube Rewind Влад Бумага занял 9 место среди самых залайканных видеоблогеров, набрав 2 млн лайков в видеоролике «Покупаю всё, что ты можешь унести из магазина!».

По данным аналитического сервера Brand Analytics в сентябре 2019 года Влад Бумага стал вторым по популярности среди всех русскоязычных YouTube-блогеров. По словам Михаила Быченка, совладельца Media Cube, инфлюенсер уровня Влада Бумаги зарабатывает в месяц от 10 тыс. до 100 тыс. долларов США.

7 февраля 2020 года стал гостем программы «Вечерний Ургант».

По мнению белорусских СМИ Влад Бумага считается самым популярным видеоблогером в стране. С 6 по 13 апреля и с 13 по 20 апреля 2020 года по данным Social Blade количество просмотров роликов на канале «А4» превзошли результат просмотров шведского блогера Пьюдипая.

Кроме основного канала «А4» Влад Бумага в октябре 2019 года открыл канал «Головной Рис» на тему головоломок и в декабре 2019 года канал с экспериментами «А5».

По мнению аналитической компании AMDG является вторым по популярности белорусским блогером в социальной сети TikTok с результатом 4,7 млн подписчиков.

Согласно данным интернет-издания SRSLY Влад Бумага занял 3 место в рейтинге популярных блогеров за первое полугодие 2020 года, уступив Насте Ивлеевой и Оксане Самойловой.

В 2020 году Влад попал в номинацию рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» в категории «Новые медиа», однако не смог победить — лауреатами назвали Нурлана Сабурова, Юлию Пош и Татьяну Столяр.

В 2020 году компания Влада «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» стала резидентом Парка высоких технологий. Компания занимается разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.

Осенью 2021 года перестал публиковать материалы под своим аккаунтом. Продюсер Влада Екатерина Стабровская заявила, что не может делать заявлений по этому поводу.

По итогам 2021 года на YouTube занял первую позицию в рейтинге «Топ авторов» в России.

Критика 
В 2021 году американские блогеры MrBeast и JustDustin обвинили Влада Бумагу в плагиате — копировании обложек и идей для видео без получения разрешения от авторов оригинальных роликов.

Личная жизнь 
Состоит в отношениях с белорусским видеоблогером и певицей Юлией Годуновой.

Дискография

Мини-альбомы 
 «Детские песни» (2020)

Синглы 
 «Батя» (2018)
 «Огонь» (при участии Кати Адушкиной) (2019)
 «Каспер Бой» (2019)
 «Офишлбывший» (2019)
 «Песня про осень» (2019)
 «Новогодняя песня» (при участии The Limba, Jony, Егора Крида) (2022)

Награды и номинации

Рейтинги

Примечания 

Инстаблогеры по алфавиту
Певцы и певицы Белоруссии